Torsten Kröger ist der Name folgender Personen:

* Torsten Kröger (Ingenieur) (* 1977), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Torsten Kröger (Kampfsportler), deutscher Kampfsportler 
 Torsten Kröger (Shorttracker) (* 1987), deutscher Shorttracker